Cauchi ist der Familienname folgender Personen:

 Amabile Cauchi (1917–1995), maltesischer Politiker
 Gaia Cauchi (* 2002), maltesische Sängerin
 Nikol Joseph Cauchi (1929–2010), Bischof von Gozo

Siehe auch:
 Cauchie, Cauchy